Társasjáték, kisebb csoport (2-12 fő) által, jellemzően zárt térben, szabályoknak megfelelően játszott játék

Film

 Társasjáték, fekete-fehér magyar tévéjáték (1967), rend.: Esztergályos Károly
 Társasjáték, magyar filmdráma (1989), rend.: Sós Mária
 Társasjáték, olasz filmdráma (1989), rend.: Nanni Loy
 Társas-játék (Snakes & Ladders) ír–német–angol vígjáték (1996), rend.: Trish MacAdam
 Társas játék, magyar televíziós sorozat (2011–), rend.: Fonyó Gergely, Herendi Gábor

Zene

 Társasjáték, a Fonográf együttes dala (1974) az első nagylemezükről
 Társasjáték, Csepregi Éva dala (1989) az Így vagy úgy c. albumáról
 Társasjáték, az Éhenkórászok együttes dala (2002) a Társasjáték c. albumukról
 Társasjáték, a Next Day együttes dala (2011) a Majdnem szép c. albumukról

Irodalom

 Társasjáték, Andrea Weaver regénye (2008)